Un feu de signalisation lumineux est un dispositif permettant la régulation du trafic :
 en transport routier, voir Feu de circulation,
 en transport ferroviaire, voir Signalisation ferroviaire.